Miasta w USA:
 Shelburne – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Franklin
 Shelburne – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Coös
 Shelburne – miasto w stanie Vermont, w hrabstwie Chittenden
 Shelburne – jednostka osadnicza w stanie Vermont, w hrabstwie Chittenden

Gminy w USA:
 Shelburne (ang. Shelburne Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Franklin
 Shelburne (ang. Shelburne Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lyon
 Shelburne (ang. Shelburne Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Coös
 Shelburne (ang. Shelburne Town) – gmina w stanie Vermont, w hrabstwie Chittenden

W Kanadzie:
 Shelburne w Ontario
 Shelburne – hrabstwo w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Shelburne – jednostka samorządowa (municipal district) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja
 Shelburne – miasto (town) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja